Тодор Колев Кавалджиев е български икономист, политик и 2-ри вицепрезидент на Република България – между 22 януари 1997 и 22 януари 2002 г.

Биография

Ранен живот 
Роден е на 26 януари 1934 г. в с. Главан, Старозагорско. През 1952 г. е пратен в затвор в Хасково по време на опит за възстановяване на Съюза на земеделската младеж (ЗМС) в околията. Лежи 11 години в затвор в Пазарджик и Стара Загора. Бил е 2 пъти в лагер в Белене. Между 1952 и 1963 г. е съден, изселен и лежи в затворите в Хасково, Пазарджик и Плевен. След амнистирането му работи като строител в „Софстрой“ (1965 – 1966).

В периода 1966 – 1970 г. следва и завършва икономика в Свищов. 3 години по-късно се дипломира в Свищов със специалност „Счетоводна отчетност и механизация и автоматизация на управленския труд“. През 1970 – 1973 и 1982 – 1983 г. е организатор-проектант в завод „Сърп и чук“, в Стара Загора. След това до 1975 г. е в горското стопанство в с. Главан.

В периода от 1975 до 1982 г. работи като главен счетоводител в завод „Ленин“ в Николаево. През 1983 – 1990 г. работи като икономист в „ОПОСО“, Стара Загора.

Политическа дейност 
През 1989 г. активно участва във възстановяването на БЗНС „Никола Петков“. На 15 март същата година се обръща чрез радио „Свободна Европа“ към министър-председателя Георги Атанасов с искане за премахване на закона за разтурване на БЗНС „Никола Петков“ и за амнистиране на съдените по този закон.

Народен представител в VII велико народно събрание (1990 – 1991). До 1992 г. е член на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз „Никола Петков“. От 1992 г. заема длъжността секретар на Постоянното присъствие на БЗНС „Н. Петков“.

Той е сред първите, които публично се изказват за неблагополучията в управлението на СДС.

Вицепрезидентство 
През 1996 г. се кандидатира за вицепрезидент от Обединените демократични сили (ОДС), заедно с Петър Стоянов, и печели изборите на балотаж.

Семейство 
Тодор Кавалджиев е женен за Филарета Кавалджиева (1946). Тя също е икономист. Имат дъщеря, родена през 1978 г.

Библиография

Външни препратки 
 Биография  в omda.bg

Български политици след 1989
Вицепрезиденти на България
Лагеристи в Белене
Хора от област Стара Загора
Хора с архиви в Централния държавен архив
Български счетоводители